Antonio Prieto puede referirse a:

 Antonio Prieto Puerto (1907-1965), actor español;
 Antonio Prieto (1926-2011), cantante y actor chileno;
 Antonio Prieto (1929-), escritor y filólogo español;
 Antonio Prieto (1958-), atleta español.